

Miejscowości w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 16, w tym 15 podstawowych
 Popowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Kruszwica 
 Popowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Lipno 
 Popowo – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Tłuchowo
 Popowo – wieś w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Bledzew 
 Popowo – wieś w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Bytom Odrzański 
 Popowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Bargłów Kościelny 
 Popowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Grajewo 
 Popowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Cewice 
 Popowo – osada w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Stegna 
 Popowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Prostki 
 Popowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Międzychód 
 Popowo – część wsi Ławica w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Sieraków
 Popowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Oborniki 
 Popowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Wronki 
 Popowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Będzino 
 Popowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz

Kolej 
 Popowo – przystanek kolejowy we wsi Popowo w gminie Stegna, w powiecie nowodworskim, w województwie pomorskim

Bułgaria 
 Popowo – miasto w Bułgarii
 Popowo (gmina)
 Popowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Jamboł, w gminie Bolarowo

Zobacz też 
 Popowo Borowe, Popowo Kościelne, Popowo Salęckie, Popowo Stare, Popowo Tomkowe, Popowo Wonieskie, Popowo-Huby, Popowo-Ignacewo, Popowo-Kolonia, Popowo-Parcele, Popowo-Północ
 Popowice, Popowizna, Popów, Popówka. Popówko,  Popów-Kolonia

Linki zewnętrzne